Луїза Сан-Феліче — неаполітанська дворянка, страчена королем Фердинандом IV за підтримку Партенопійської республіки. Історія її життя покладена в основу кількох творів:
 Луїза Сан-Феліче — роман Александра Дюма (батька);
 Луїза Сан-Феліче — фільм 1942 року;
 Луїза Сан-Феліче — серіал 2004 року.